Somerville College

Pessoas
Amanda Somerville
Bonnie Somerville
Geraldine Somerville
Jimmy Somerville

Localidades
Somerville (Nova Jérsei)
Somerville (Ohio)
Somerville (Alabama)
Somerville (Indiana)
Somerville (Tennessee)
Somerville (Massachusetts)
Somerville (Texas)

Outros
5771 Somerville

Desambiguação